

Astronomia 
 M22 – oggetto del Catalogo di Messier

Trasporti 
 M12 – autostrada nord-irlandese da Antrim a Randalstown

Altro 
 M22 Locust (carro armato)